Der Tennis Napoli Cup 2011 war die 15. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Neapel. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 18. bis 23. April 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 28 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Niederländer Thomas Schoorel, der im Finale den an Position zwei gesetzten Italiener Filippo Volandri in zwei Sätzen besiegte. Es war Schoorels zweiter Challenger-Titel seiner Karriere; den ersten erlangte er erst eine Woche zuvor in Rom. Vorjahressieger Rui Machado aus Portugal trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte sich im Finale die ungesetzte US-amerikanisch-deutsche Paarung bestehend aus Travis Rettenmaier und Simon Stadler gegen die ebenfalls ungesetzten Travis Parrott aus den USA und Andreas Siljeström aus Schweden in zwei Sätzen durchsetzen. Dies war Rettenmaiers 17. Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie seiner Karriere. Für Stadler war es der achte Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour und sein dritter Erfolg in dieser Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Turniererfolg. Die Vorjahressieger Dustin Brown und Jesse Witten traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Neapel